

Personen 
 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, een Russische componist
 Modest Tsjaikovski, de jongere broer van Pjotr Iljitsj, een dramaturg en operalibrettist
 Boris Tsjaikovski, een andere Russische componist (geen familie)

Overige 
 Tsjajkovski (stad), een naar Pjotr Iljitsj Tsjaikovski vernoemde Russische stad
 Tsjaikovski 6.1, een compositie van de Amerikaan Peter Boyer
 Conservatorium van Moskou, ook bekend als Tsjaikovski-conservatorium